Trust No One — третій студійний альбом італійського пост-хардкор-гурту Hopes Die Last, випущений 14 лютого 2012 року.

Список композицій 
 Never Trust The Hazel Eyed - 4:05
 Sidney Shown - 3:02
 Unleash Hell - 3:52
 Life After Me Life After You - 3:43
 The Blue - 1:30
 Bill's Only Got A Pair Of Queens - 3:49
 This Song Plays Suicide - 3:56
 Air Raid Siren - 3:16
 Firework - 4:00
 The Same Old Fears - 4:16
 Icarus (Halfway Across The Sky) - 3:22
 Keep Your Hands Off - 4:20

Джерела 
 Trust No One  Allmusic
 Trust No One  last.fm

Альбоми Hopes Die Last
Англомовні музичні альбоми